TNC peut faire référence à :
 Télé Nouvelle-Calédonie, une chaîne de télévision ;
 Technique neurocutanée, une thérapie de soin manuelle ;
 Terminal Node Controller, un équipement utilisé par les radioamateurs pour le packet radio ;
 Troubles neurocognitifs ;
 Track n Co, société de conception de contrôle-commande pour suiveur solaire.